Termenul „Rosetti” se poate referi la:

Lascăr Rosetti (1816-1884), om politic, ministru român.
Constantin A. Rosetti (1816-1885), om politic și publicist român.
Maria Rosetti (1819-1893), născută Mary Grant, prima ziaristă din România, soția lui Constantin A. Rosetti.
Elena Rosetti (1825-1909), soția lui Alexandru Ioan Cuza.
Nicolae Rosetti-Bălănescu (1827-1884), politician și ministru român.
Teodor Rosetti (1837-1923), publicist și om politic român, membru de onoare al Academiei Române.
Dimitrie R. Rosetti (1850-1934), deputat, publicist și dramaturg român.
Vintilă C. A. Rosetti (1853-1916), jurnalist și scriitor român.
Radu Rosetti (1853-1926), scriitor, politician și istoric român și genealogist român.
Radu D. Rosetti (1874-1964), poet și epigramist român.
Radu R. Rosetti (1877-1949), istoric și general român, membru titular al Academiei Române.
Maria Tescanu Rosetti (1878-1969), soția prințului Mihail Cantacuzino, ulterior a lui George Enescu.
Elena Rosetti-Solescu (1889-1949), soția mareșalului german Friedrich Paulus.
Alexandru Rosetti (1895-1990), lingvist și filolog român.
Irina Rosetti (* 1941), arhitect.
Roberto Rosetti (* 1967), arbitru italian.
Primul (22 martie - 11 noiembrie 1888) și al doilea guvern (12 noiembrie 1888 - 22 martie 1889) Theodor Rosetti.
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”
Piața C. A. Rosetti
C.A. Rosetti (dezambiguizare)

Vezi și
Familia Rosetti
Chilia Veche 
Familia Caradja

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din greacă